Ancient Dreams In A Modern Land () — пятый студийный альбом уэльской певицы и автора песен Марины, ранее известной как Marina and the Diamonds. Мировая премьера альбома состоялась 11 июня 2021 года на лейбле Atlantic.

История создания  
После выпуска своего четвертого студийного альбома Love + Fear в 2019 году Марина отправилась в тур и выпустила акустический мини-альбом . Она также начала работу над пятым студийным альбомом и подтвердила свои планы в посте в Instagram в январе 2020 года. За этой новостью последовал выпуск в феврале саундтрека «», который был включен в саундтрек к американской романтической комедии «».

Музыка и тексты 
Музыкальные критики описывают Ancient Dreams in a Modern Land как альбом в жанре электропоп и данс-поп. Во время записи песен Марина была мотивирована жестоким обращением с женщинами и представителями ЛГБТ на протяжении всей истории, а также черпала вдохновение в охоте на салемских ведьм. Тексты песен многословны и представляют больше «энергии и настроения», чем песни на Love + Fear.

Реакция критиков 

Альбом получил высокие оценки критиков. На сайте-агрегаторе рецензий Metacritic он получил 79 баллов из 100 («преимущественно положительные отзывы»). Томас Грин из The Arts Desk считает Ancient Dreams in a Modern Land лучшим альбомом Марины, отчасти из-за её «новообретенной болтливости». Он назвал его «невероятно приятным» и был удовлетворен тем, что недавний переезд певицы в Лос-Анджелес не привел к музыкальному направлению, которое он назвал «калифорнийской томностью». Джессика Финн из Clash считает, что альбом отражает желание Марины «вернуть себе самоощущение», в дополнение к её «естественному инстинкту написания песен и её львиной стойкости»; она также сравнила песни «Venus Fly Trap», «Man's World» и «I Love You but I Love Me More» за то, что они напомнили ей «дико дерзкую и удивительно юную» эпоху Electra Heart. Вики Грир из Gigwise похвалила Марину за искренность, написав, что тексты певицы «бьют тебя по лицу, пока ты танцуешь»; она отметила, что в альбоме участилось использование политических посланий, но в конечном итоге посчитала, что он расширяет возможности () и претендует на звание одного из лучших альбомов года .

Ред Джири из The Line of Best Fit считает, что Ancient Dreams in a Modern Land словно состоит из двух мини-альбомов, первый из которых был «социально-политически заряженным», а второй —  состоящим из «более нежных интимных историй». Он также наслаждался её «чувством заработанной тяжелым трудом уверенности» и более острым «фирменным театральным гламуром» после Love + Fear. По словам Эбигейл Фёрт из Dork, Марина слишком серьезно относится к тематике своего альбома, в отличие от более ранних релизов The Family Jewels и Electra Heart. Однако ей понравились баллады из альбома («Highly Emotional People» и «Flowers») и отсылки к ранним песням. Обозреватель Дэмиен Моррис из The Observer подчеркнул личностный рост Марины и её заботу о женщинах и об окружающем мире, суммировав, что из уст певицы «подстрекательство к бунту звучит соблазнительно».

Список композиций 
Все песни написаны Мариной.

История релизов

Примечания

Ссылки 

Альбомы Марины Диамандис